Водола́з — специалист, умеющий выполнять работы под водой в водолазном снаряжении и допущенный к производству водолазных спусков в установленном порядке. Профессия водолаза относится к числу профессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

В последнее время в средствах массовой информации применительно к подводной деятельности используется термин дайвинг (), что может приводить к некоторому недопониманию. В связи с тем, что на западе дайвингом называют всю деятельность в воде, а в России обычно применительно только к любительскому дайвингу, все остальное следует называть водолазными работами и водолазными спусками.

Обычно водолазную технику подразделяют на глубоководную и неглубоководную. Глубоководная техника используется для погружений на большую глубину, когда необходимо обеспечить максимальную защиту организма водолаза. Использующих её водолазов называют тяжелыми водолазами. Они используют водолазный скафандр и, как правило, «привязаны» к шлангу, через который им с корабля или с суши подаётся воздух для дыхания. А водолазное снаряжение подразделяют на три типа, которые различаются по типу дыхания: с открытой схемой дыхания, с замкнутой схемой дыхания, а также вентилируемое водолазное снаряжение.

Неглубоководная техника применяется для водолазных работ на небольшой глубине в условиях хорошей видимости и умеренной температуры. Использующих её водолазов называют лёгкими водолазами. Они используют акваланг и гидрокостюм и могут действовать автономно.

Глубоководных водолазов с длительным погружением называют гидронавтами.

См. также 
 Дайвинг
 Боевые пловцы
 Гидронавт
 Водолаз-разведчик
 Водолазный колокол
 Водолазные работы
 Водолазная школа
 Экспедиция подводных работ особого назначения

Литература

Ссылки 

 «Водолазное дело» в Энциклопедии Кругосвет .
 
 
 Легководолазный костюм 1930-х годов: 1  2 
 Музей Воронежской водолазной школы:  
 125 лет Кронштадтской Школе водолазов 

Профессии
Водолазное дело
Дайвинг